Carthage pode referir-se a:

Topônimos

 Carthage (Missouri) — cidade localizada no estado americano de Missouri
Carthage (Arkansas) — cidade localizada no estado americano de Arkansas
Carthage (Illinois) — cidade localizada no estado americano de Illinois
Carthage (Indiana) — cidade localizada no estado americano de Indiana
Carthage (Maine) — cidade localizada no estado americano de Maine
Carthage (Mississippi) — cidade localizada no estado americano de Mississippi
Carthage (Missouri) — cidade localizada no estado americano de Missouri
Carthage (Nova Iorque) — cidade localizada no estado americano de Nova Iorque
Carthage (Carolina do Norte) — cidade localizada no estado americano de Carolina do Norte
Carthage (Dakota do Sul) — cidade localizada no estado americano de Dakota do Sul
Carthage (Tennessee) — cidade localizada no estado americano de Tennessee
Carthage (Texas) — cidade localizada no estado americano de Texas

Ver também
 Cartago (desambiguação) — página de desambiguação

Desambiguações de topônimos